Waligóra ist

 die höchste Erhebung des Waldenburger Berglands in Polen, siehe Waligóra (Berg)

Waligóra bzw. Waligora ist der Familienname folgender Personen:

 Leonard Waligora (* 1980), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Lukáš Waligora (* 1987), tschechischer Grasskiläufer
 Michael Waligora (* 1990), tschechischer Grasskiläufer
 Mirosław Waligóra (* 1970), polnischer Fußballspieler
 Paul Waligora (1907–1968), deutscher Maler und Grafiker